Příjmení Budaj má více nositelů:
 Ján Budaj (* 1952) – slovenský politik
 Peter Budaj (* 1982) – slovenský hokejový brankář

Podobné příjmení 
 Budai

Externí odkazy 
 

Slovenská příjmení